Пятилетка 2-я — посёлок в Бобровском районе Воронежской области. Входит в состав Чесменского сельского поселения.

Население

Примечания

Ссылки 
 Пятилетка 2-я (посёлок сельского типа)

Населённые пункты Бобровского района